Ге́рберт Ри́хтер (): Рихтер, Герберт (1901—1944) — немецкий архитектор, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».
  (род. 1947) — велогонщик из ГДР.